

Artistas
Pedro Alexandrino de Carvalho — pintor português, conhecido também como "pintor dos frades"
Pedro Carvalho (ator) (n. 1985) — ator português

Desportistas
Pedro Carvalho (jogador) - de râguebi português, que participou no Campeonato do mundo de Râguebi de 2007

Militares
Pedro Justiniano Carneiro de Carvalho e Melo — militar brasileiro

Políticos
José Pedro Dias de Carvalho — político e jornalista brasileiro
Pedro Paulo Dias — político e médico brasileiro
João Pedro Carvalho de Morais — um político brasileiro, presidente da província do Rio Grande do Sul;
José da Silva Carvalho — obreiro e ministro de alguns reis portugueses

Desambiguações de antropônimos